2B14 Podnos ist ein 82-mm-Mörser sowjetischer Produktion, welcher die gleiche Munition wie der Mörser 2B9 verschießt. Entwickelt wurde der Mörser vorwiegend zur Bekämpfung von Soldaten, Waffentechnik und um Unterstützung motorisierter Einheiten auf dem Schlachtfeld zu leisten.

Geschichte 
Der Mörser wurde vom Konstruktionsbüro der Maschinenbaufabrik Gorki entwickelt.  Erprobt wurde der 2B14 im Afghanistankrieg.

Im Jahr 1984 wurde der Mörser offiziell in Dienst der sowjetischen Armee gestellt. Für seinen Transport und die dazugehörige Munition wurde das Fahrzeug mit der Bezeichnung 2I27 auf der Basis eines UAZ-469 verwendet.

Später wurde eine Selbstfahrlafette auf Basis des MT-LB mit der Bezeichnung  2K21-2 entwickelt. Die Nachfolgeversion, die auch heute noch im russischen Heer im Einsatz ist, trägt die Bezeichnung 2K32, während der Mörser als 2B24 benannt wird. In dessen Kabine wurde der Mörser mit der Munition untergebracht.

Beschreibung 
Das Mörser hat einen glatten lauf und lässt sich für den Transport in drei teile zerlegen.

Die Grundplatte ist rund und besteht aus gestanztem und verschweißtem Stahl.

Technische Daten 
 Ballistische Eigenschaften
 Kaliber: 82 mm
 Geschossgewicht: 3,14 kg
 Kadenz:
 mit Zielkorrektur: 15 Schuss/min
 ohne Zielkorrektur: 22 Schuss/min
 Höhenrichtbereich: +45° bis +85°
 Seitenrichtbereich
 ohne Verschiebung des Zweibeins: ±4°,
 mit Verschiebung des Zweibeins: 360°
 Maximale Schussweite mit Langstreckenmunition: 3.922 m
 Minimale Schussweite: 85 m
 Gewicht
 Gewicht im Gefechtszustand: 42 kg
 Gewicht nach Teilen
 Lauf: 16,2 kg
 Bodenplatte: 17 kg
 Zweibein: 13,9 kg

Versionen 
 82-mm-Mörser 2B14 – wurde in den Dienst der sowjetischen Armee 1983 aufgenommen.
 82-mm-Mörser 2B24 – Version in der Verwendung der Selbstfahrlafette 2K32.
 82-mm-Mörser KBA48M – ukrainische Modifikation, entwickelt 1997. Das ukrainische „Konstruktionsbüro der Artilleriebewaffnung“ minimierte das Gewicht des Mörsers auf 35 kg durch Verwendung von Titanplatten.
 82-mm-Mörser KBA48M1 – die Modifikation des Mörsers wurde auf das Motorrad von Dnepr montiert. Ein Demonstrationsexemplar wurde am 4. April 2015 auf dem Testgelände der ukrainischen Nationalgarde im Dorf Nowi Petriwzi in der Oblast Kiev vorgestellt.

Nutzerstaaten

Aktuelle Nutzer 
 Heer – Ab dem Januar 2018 befinden sich 800 2B14 im Dienst.
Luftlandetruppen – Ab dem Januar 2018 befinden sich 150 2B14 im Dienst.

Einzelnachweise 

Mörser (Sowjetunion)